3. etape af Tour of Scandinavia 2022 var en 118,8 km lang , som blev kørt den 11. august 2022 med start i  og mål i . Det var løbets første etape i Norge, efter de foregående to blev kørt i Danmark og Sverige.

For tredje dag i træk vandt hollandske Marianne Vos fra  etapen efter en massespurt, hvor hun henviste danske Cecilie Uttrup Ludwig () til andenpladsen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

03